Aria Jasuru Hasegawa (Tsurugashima, 29 de outubro de 1988) é um futebolista profissional japonês, meio campo, milita no Nagoya Grampus.

Carreira 
Hiroto Hatao começou a carreira no Yokohama F. Marinos.

Ligações externas 
J. League (#8)
FC Tokyo
Perfil em Ogol

Naturais de Saitama
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Real Zaragoza
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight